Schwabach ist ein geographischer Name:

Gebietskörperschaften:
 Schwabach, kreisfreie Stadt in Bayern in der Nähe von Nürnberg
 Landkreis Schwabach, ehemaliger Landkreis in Bayern

Gewässer:
 Schwabach (Emsbach), rechter Zufluss des Emsbachs in Würges, Stadt Bad Camberg, Landkreis Limburg-Weilburg, Hessen
 Schwabach (Rednitz), linker Zufluss der Rednitz in Limbach, kreisfreie Stadt Schwabach, Mittelfranken, Bayern
 Schwabach (Regnitz), rechter Zufluss der Regnitz in Erlangen, Mittelfranken, Bayern; mit den folgenden Zuflüssen mit ebenfalls Schwabach im Namen, flussabwärts:
 Vordere Schwabach, rechter Zufluss bei Pommer, Markt Igensdorf, Landkreis Forchheim, Bayern
 Alte Schwabach, linker Teilungslauf bei der Langenbruckermühle, Gemeinde Uttenreuth, Landkreis Erlangen-Höchstadt, Bayern 

Schwabach ist ein Familienname:
 Dagobert Schwabach (1846–1920), deutscher Arzt und Otologe
 Erik-Ernst Schwabach (1891–1938), deutscher Schriftsteller
 Felix Schwabach (1855–1928), preußischer Beamter und deutscher nationalliberaler Politiker
 Johannes Schwabach, Kanzler (2. Februar 1536 – 1558) des bayerischen Herzogs Wilhelm IV. (Bayern)
 Julius Leopold Schwabach (1831–1898), deutscher Bankier
 Kurt Schwabach (1898–1966), deutscher Kabarettautor, Textdichter, Komponist und Sänger
 Paul von Schwabach (1867–1938), deutscher Bankier

Siehe auch:
 Schwabbach